Vitkovac je lahko:
 Vitkovac, Aleksinac (Srbija)
 Vitkovac, Knjaževac (Srbija)
 Vitkovac, Kraljevo (Srbija)